Mosaic est le terme anglais pour .

Il peut en outre désigner :
 NCSA Mosaic, un navigateur Web historique ;
 The Mosaic Company, une entreprise américaine d'engrais ;
 Mosaic (gratte-ciel), un ensemble de gratte-ciel à Houston aux États-Unis ;
 , expédition en Arctique

Arts 
 Mosaic, un album de Wovenhand, sorti en 2006 ;
 Mosaic, court métrage d'animation canadien d'Evelyn Lambart et de Norman McLaren (1966) ;
 Mosaic, film d'animation américain de Roy Allen Smith (2007) ;
 Mosaic, film italien de Marco Cabriolu (2013) ;
 Mosaic, court métrage néerlandais de Guido van Driel (2016) ;
 Mosaic, film américain (2017) ;
 Mosaic, série télévisée américaine (2018).

Notes et références